Ла-Барт-де-Нест (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Административный центр кантона Барт-де-Нест. Округ коммуны — Баньер-де-Бигор.

Код INSEE коммуны — 65069.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 660 км к югу от Парижа, в 105 км юго-западнее Тулузы, в 31 км к юго-востоку от Тарба.

Коммуна расположена на . По территории коммуны протекает река  и проходит .

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 684 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 502 были экономически активными, 182 — неактивными (показатель активности — 73,4 %, в 1999 году было 70,3 %). Из 502 активных жителей работали 461 человек (239 мужчин и 222 женщины), безработных было 41 (18 мужчин и 23 женщины). Среди 182 неактивных 42 человека были учениками или студентами, 88 — пенсионерами, 52 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Иоанна Крестителя
 Усадьба Латур (XVI век). Исторический памятник с 1983 года

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи